Guido Moggia (Buenos Aires, ) es un piloto argentino de automovilismo. Compitió, entre otras categorías, en Fórmula Renault Argentina y actualmente compite en TC 2000.

Resumen de carrera

Resultados

TC 2000

Notas

Referencias 

Pilotos de automovilismo de Argentina
Pilotos de TC2000 Series
Pilotos de Fórmula Renault Argentina